| (7801) Горетти (Goretti) ||  || 12 апреля 1996 || Сан Марселло || Л. Тези, А. Боаттини
|-
| (7802) Такигучи (Takiguchi) ||  || 2 декабря 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7803) Адачи (Adachi) ||  || 4 марта 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7804) Boesgaard || 3083 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7805) Moons || 7610 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7806) Умассловелл (Umasslowell) || 1971 UM || 16 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
| (7807) Grier ||  || 30 сентября 1975 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (7808) Багулд (Bagould) ||  || 5 апреля 1976 || Эль-Леонсито || M. R. Cesco
|-
| (7809) Marcialangton ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (7810) 1981 DE || 1981 DE || 26 февраля 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (7811) Zhaojiuzhang ||  || 23 февраля 1982 || Синлун || -
|-
| (7812) Billward || 1984 UT || 16 октября 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7813) Anderserikson ||  || 16 октября 1985 || Квистаберг || К.-И. Лагерквист
|-
|  ||  || 13 февраля 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7815) Долон (Dolon) || 1987 QN || 21 августа 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7816) Ханой (Hanoi) || 1987 YA || 18 декабря 1987 || Сендай || М. Коисикава
|-
| (7817) Зибитёртл (Zibiturtle) ||  || 14 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (7818) Мьюирхед (Muirhead) || 1990 QO || 19 августа 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 14 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7820) Ianlyon ||  || 14 октября 1990 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7821) 1991 AC || 1991 AC || 8 января 1991 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (7822) 1991 CS || 1991 CS || 13 февраля 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
|  ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7824) Линч (Lynch) ||  || 7 сентября 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 10 октября 1991 || Паломар || Джефф Алу
|-
| (7826) Kinugasa || 1991 VO || 2 ноября 1991 || Китами || А. Такахаси, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 22 августа 1992 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7828) Noriyositosi ||  || 28 сентября 1992 || Китами || М. Янай, К. Ватанабэ
|-
| (7829) Jaroff ||  || 21 ноября 1992 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7830) Akihikotago ||  || 24 февраля 1993 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (7831) Франсуа-Ксавье (Francois-Xavier) || 1993 FQ || 21 марта 1993 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (7833) Nilstamm ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (7834) 1993 JL || 1993 JL || 14 мая 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7835) Myroncope || 1993 MC || 16 июня 1993 || Каталина || Тимоти Спар
|-
| (7836) 1993 TG || 1993 TG || 9 октября 1993 || Уэнохара || Н. Кавасато
|-
| (7837) Mutsumi || 1993 TX || 11 октября 1993 || Yatsuka || Х. Абэ, С. Миясака
|-
| (7838) Feliceierman || 1993 WA || 16 ноября 1993 || Фарра-д’Изонцо || - 
|-
| (7839) 1994 ND || 1994 ND || 3 июля 1994 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (7840) Hendrika ||  || 5 октября 1994 || ДОМИНЬОН || G. C. L. Aikman
|-
|  ||  || 31 октября 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7842) Ishitsuka || 1994 XQ || 1 декабря 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 22 декабря 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7844) Хорикава (Horikawa) ||  || 21 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7845) Макким (Mckim) || 1996 AC || 1 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7846) Сетвак (Setvak) || 1996 BJ || 16 января 1996 || Клеть || М. Тихи
|-
| (7847) Mattiaorsi ||  || 14 февраля 1996 || Азиаго || У. Мунари, М. Томбелли
|-
| (7848) Bernasconi ||  || 22 февраля 1996 || Сормано || М. Каванья, А. Теста
|-
| (7849) Яньёсефриц (Janjosefric) || 1996 HR || 18 апреля 1996 || Ондржеёв || П. Правец, Л. Коткова
|-
| (7850) Буйэнос Айрес (Buenos Aires) || 1996 LH || 10 июня 1996 || Гора Хопкинса || L. Macri
|-
| (7851) Адзумино (Azumino) ||  || 29 декабря 1996 || Титибу || Н. Сато
|-
| (7852) Itsukushima || 7604 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7853) Конфуций (Confucius) || 2086 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7854) Лао-цзы (Laotse) || 1076 T-3 || 17 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7855) Тагор (Tagore) || 4092 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7856) Викторбыков (Viktorbykov) ||  || 1 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (7857) Lagerros ||  || 22 августа 1978 || Маунт-Стромло || К.-И. Лагерквист
|-
| (7858) Болотов (Bolotov) ||  || 16 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (7859) Лхаса (Lhasa) || 1979 US || 19 октября 1979 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7860) Zahnle || 1980 PF || 6 августа 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7861) Messenger ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7862) Keikonakamura ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7863) Тернбулл (Turnbull) || 1981 VK || 2 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (7864) Borucki || 1982 EE || 14 марта 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7865) Françoisgros ||  || 21 марта 1982 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7866) Сиколи (Sicoli) || 1982 TK || 13 октября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7867) Буриан (Burian) ||  || 20 сентября 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7868) Barker ||  || 16 октября 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7869) Pradun ||  || 2 сентября 1987 || Крым || Черных Л. И.
|-
|  ||  || 25 октября 1987 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (7871) Тундер (Tunder) ||  || 22 сентября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7872) 1990 UC || 1990 UC || 18 октября 1990 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (7873) Бёлль (Boll) ||  || 15 января 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (7874) 1991 BE || 1991 BE || 18 января 1991 || Karasuyama || С. Инода, Т. Урата
|-
|  ||  || 7 марта 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 11 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 10 января 1992 || Уэнохара || Н. Кавасато
|-
| (7878) 1992 DZ || 1992 DZ || 27 февраля 1992 || Уэнохара || Н. Кавасато
|-
|  ||  || 3 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 19 июля 1992 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, А. Лопес-Гарсиа
|-
| (7881) Schieferdecker ||  || 2 сентября 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 17 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 15 апреля 1993 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 24 апреля 1993 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7885) Levine ||  || 17 мая 1993 || Каталина || Тимоти Спар
|-
| (7886) Редмен (Redman) || 1993 PE || 12 августа 1993 || Climenhaga || Дэвид Бэлэм
|-
| (7887) Bratfest ||  || 18 сентября 1993 || Каталина || Карл Хердженротер
|-
| (7888) 1993 UC || 1993 UC || 20 октября 1993 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (7889) 1994 LX || 1994 LX || 15 июня 1994 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (7890) Yasuofukui ||  || 2 октября 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7891) Fuchie ||  || 11 ноября 1994 || Нюкаса || М. Хирасава, С. Судзуки
|-
| (7892) Musamurahigashi ||  || 27 ноября 1994 || Нюкаса || М. Хирасава, С. Судзуки
|-
| (7893) 1994 XY || 1994 XY || 2 декабря 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7894) Роджерс (Rogers) ||  || 6 декабря 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7895) Каседа (Kaseda) ||  || 22 февраля 1995 || Kashihara || Ф. Уто
|-
| (7896) Швейк (Švejk) || 1995 EC || 1 марта 1995 || Клеть || З. Моравец
|-
| (7897) Богушка (Bohuška) ||  || 12 марта 1995 || Ондржеёв || Л. Коткова
|-
| (7898) Окума (Ohkuma) ||  || 15 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7899) Joya ||  || 30 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7900) Portule ||  || 14 февраля 1996 || Азиаго || У. Мунари, М. Томбелли
|}